Симпелвелд (село) — село в провинции Лимбург (Нидерланды)
 Симпелвелд (община) — община в провинции Лимбург.